Motociklistična Velika nagrada Švedske 1990 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 12. avgusta 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990